Tramonti ima više značenja:
 Tramonti (Kazerta)
 Tramonti (Salerno)